Piotr Komorowski (zm. XV w.) – hrabia liptowski, orawski, turczański i zwoleński
 Piotr Komorowski (1580–1640) – starosta oświęcimski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Piotr Komorowski (zm. ok. 1654) – podstoli podolski, rotmistrz królewski
 Piotr Komorowski (1901–1964) – inżynier dróg i mostów
 Piotr Komorowski (1937–2017) – polski aktor